El sistema de lligues de futbol d'Espanya està format per divisions la màxima categoria de les quals és la Primera Divisió. Al final de cada temporada i en funció dels resultats obtinguts, els equips participants poden pujar o baixar de divisió. Va començar a disputar-se a la temporada 1928-29 a Primera i Segona Divisió i l'any següent es va afegir la Tercera Divisió. La temporada es desenvolupa generalment entre els mesos de setembre i juny, encara que pot variar per ajustaments del calendari.

Sistema de lligues masculines

Sistema de lligues femenina

Sistema de competició 
Actualment disputen la Lliga de Primera divisió 20 clubs que s'enfronten entre ells en dues ocasions, seguint un calendari establert per sorteig a principi de temporada. Cada equip s'enfronta dues vegades a la resta equips de la seva mateixa divisió, una vegada en camp propi i l'altra en l'estadi del rival. La victòria val tres punts, l'empat un punt, i la derrota zero punts. Al final de temporada es proclama campió l'equip que hagi sumat més punts.

L'empat a punts entre dos equips a la classificació es dirimeix tenint en compte la diferència de gols entre ambdós en els enfrontaments directes. Si persisteix l'empat, es valora més a l'equip que, en el global de la lliga, hagi obtingut major diferència entre els gols marcats i els encaixats. En cas que hagin estat tres o més els equips implicats en l'empat, es té en compte en primer lloc el nombre de punts obtinguts en els enfrontaments entre els clubs implicats, seguint per la diferència de gols en els enfrontaments entre aquests clubs, i els gols a favor en cas que continués l'empat. Si no s'hagués acabat amb la igualtat, es tindria en compte els gols marcats i encaixats durant tota la lliga pels clubs empatats a punts. El sistema és eliminatori. És a dir, si amb el primer mètode de desempat, un equip desempata i persisteix l'empat entre altres dos, es tornarà a aplicar tot el sistema als clubs que segueixen empatats, eliminant als ja desempatats.

Els quatre primers classificats de la primera divisió accedeixen a participar en la màxima competició europea de la següent temporada: la Lliga de Campions. Els tres primers obtenen classificació directa; i el quart, la possibilitat de disputar una eliminatòria de classificació (en cas de ser eliminat en aquestes eliminatòries, passarà a participar en la Lliga Europa de la UEFA). Aquestes places són variables i depenen del coeficient UEFA de cada país.

El cinquè i sisè classificats obtenen la classificació directa per participar la següent temporada a la UEFA Europa League, juntament al campió de la Copa del Rei. Si aquest està classificat entre les places 5º i 6º (classificat per la Copa de la UEFA), l'equip que obtingui la setena posició també juga la Copa de la UEFA, cas que també es donarà quan els dos finalistes de la Copa del Rei s'haguessin classificat per a la Lliga de Campions. Si només el campió es va classificar per a la Lliga de Campions, participarà en la Copa de la UEFA el subcampió de la Copa del Rei.

La justícia esportiva de la competició és gestionada pel Comitè de Competició de la Lliga, organisme encarregat d'imposar sancions i dirimir els conflictes entre clubs. Els àrbitres (tots espanyols) dels partits són designats per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), organisme del que depenen. Un àrbitre no pot arbitrar un partit en el qual participi un equip de la mateixa territorial a la que estigui col·legiat.

En contrast amb altres lligues, com l'anglesa, els equips filials o equips "B" poden participar en la mateixa lliga, encara que mai en una divisió superior o igual a la de l'equip al qual pertanyen.

Estructura piramidal

Història 
Es va fundar la temporada 1928-29. El campionat es va interrompre entre 1936 i 1939 a conseqüència de la Guerra Civil.

El nombre d'equips que han jugat a Primera Divisió ha variat a través dels temps des de 10 fins a 22

Precedents 
A la temporada 1927-28, amb jugadors cada cop més professionals (el 1926, la Federació havia declarat legal el professionalisme dels jugadors), es van fer els primers intents de crear un campionat de lliga espanyol.

Es crearen dos grups d'equips, els minimalistes, partidaris d'un campionat de lliga reduït als sis equips campions de copa, i els maximalistes, partidaris d'un campionat amb més equips. No es posaren d'acord i començaren dos campionats paral·lels que no arribaren a finalitzar-se. En el campionat dels minimalistes (Copa de Campions) la classificació final fou la següent:

{| align=center bgcolor="#ddeeff" 
|- bgcolor="#ccddee" 
|Club || PJ || PG || PE || PP || Punts
|-
|- bgcolor="#ddeeff"
| Futbol Club Barcelona
| align=center | 10 || align=center | 7 || align=center | 3 || align=center | 0 || align=center | 17 
|- bgcolor="#ddeeff"
| Athletic de Bilbao| align=center | 10 || align=center | 6 || align=center | 1 || align=center | 3 || align=center | 13 
|- bgcolor="#ddeeff"
| Reial Societat
| align=center | 8 || align=center | 5 || align=center | 1 || align=center | 2 || align=center | 11 
|- bgcolor="#ddeeff"
| Arenas de Getxo
| align=center | 10 || align=center | 3 || align=center | 1 || align=center | 6 || align=center | 7 
|- bgcolor="#ddeeff"
| Reial Madrid CF
| align=center | 9 || align=center | 2 || align=center | 2 || align=center | 5 || align=center | 6 
|- bgcolor="#ddeeff"
| Real Unión de Irún
| align=center | 7 || align=center | 0 || align=center | 3 || align=center | 4 || align=center | 3 
|-
|}

La lliga dels maximalistes, se l'adjudicà el Ràcing de Santander, per davant de l'Ibèria de Saragossa, Celta de Vigo, RCD Espanyol, Real Sporting de Gijón, Sevilla Fútbol Club, Atlètic de Madrid, Real Múrcia i València CF.

La temporada 1928-29, després de moltes reunions, es decidí crear una primera categoria de 10 equips amb els 6 vencedors de copa, els 3 finalistes i el vencedor d'un torneig de promoció, que fou el Ràcing de Santander. Fou un home important en la creació de la lliga en Ricard Cabot. Així quedaren configurats aquests tres grups:Primera divisió: Athletic Club, FC Barcelona, Reial Madrid CF, Arenas de Getxo, Real Unión d'Irún, Reial Societat, RCD Espanyol, Atlètic de Madrid, CE Europa i Racing de Santander.Segona divisió: València CF, Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Sevilla FC, Reial Oviedo, Sporting de Gijón, Ibéria de Saragossa, Deportivo Alavés, Betis i Racing de Madrid.Tercera divisió: Real Múrcia, Osasuna, Gimnástica de Torrelavega, Reial Valladolid, Cultural Leonesa, CD Castelló, Zaragoza CD, FC Cartagena i els dos vencedors d'una eliminatòria entre els equips: Racing de Ferrol, Barakaldo CF, CD Logroñés, Racing de Sama, Tolosa CF, Patria de Saragossa, Llevant UE, Gimnàstic de València, Extremeño de Badajoz i UE Sants, en què triomfaren Barakaldo i Tolosa.

Finalment el 10 de febrer de 1929 començà el primer campionat de lliga. El disputaren RCD Espanyol i Real Unión d'Irún, a l'estadi de Sarrià, i el primer gol fou obra de Josep 'Pitus' Prat.

 Historial de la competició 
 Equips campions i subcampions 

 Títols en propietat 
La copa que acredita el campió de la lliga s'atorga en dipòsit a l'equip vencedor, que la conserva durant un any. Si un equip la conquereix tres anys consecutius o cinc alterns, se la queda en propietat, i els comptadors dels campionats de tots els equips es posen a zero.

Fins ara s'han atorgat onze copes en propietat:
 Athletic Club: 5 vegades campió (1930, 1931, 1934, 1936 i 1943).
 FC Barcelona: 5 vegades campió (1945, 1948, 1949, 1952 i 1953).
 Reial Madrid CF: 5 vegades campió (1954, 1955, 1957, 1958 i 1961).
 Reial Madrid CF: 3 vegades campió de forma consecutiva, entre 1962 i 1964.
 Reial Madrid CF: 3 vegades campió de forma consecutiva, entre 1967 i 1969.
 Reial Madrid CF: 5 vegades campió (1972, 1975, 1976, 1978 i 1979).
 Reial Madrid CF: 3 vegades campió de forma consecutiva, entre 1986 i 1988.
 FC Barcelona: 3 vegades campió de forma consecutiva, entre 1991 i 1993.
 FC Barcelona: 5 vegades campió (1994, 1998, 1999, 2005 i 2006).
 FC Barcelona: 3 vegades campió de forma consecutiva, entre 2009 i 2011.
 FC Barcelona''': 5 vegades campió (2013, 2015, 2016, 2018 i 2019).

Temporades i títols dels equips de terres de parla catalana

Palmarès de Primera Divisió i posició final dels equips de terres de parla catalana

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Plana oficial de la lliga 

Competicions futbolístiques a Espanya